

Pessoas
Festus Onigbinde
Festus - nome profissional utilizado pelo lutador de wrestling Drew Hankinson

Localidades

Festus (Missouri)

Outros
Festus (Percy Jackson)

Veja também
Festo

Desambiguação